Als hydrodynamische Kupplung werden folgende Dinge bezeichnet:
 hydrodynamischer Drehmomentwandler, auch "Föttinger-Wandler" genannt
Visco-Kupplung
Strömungsgetriebe

Siehe auch:
Kupplung